Juliusz Majerski (1908-1982) – malarz abstrakcjonista 
 Stanisław Majerski (architekt) (1872-1926) – architekt
 Stanisław Majerski (geograf) (1852-1926) – geograf i historyk
 Zygmunt Majerski (1909-1979) – architekt

Polskie nazwiska